Glavat je ime več manjših otočkov na Hrvaškem:

 Glavat, otoček severno od Mljeta
 Glavat, otoček vzhodno od Lastova
 Glavat, Lastovo